Большешелковниковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Рубцовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Большая Шелковка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 641 человек, в том числе 302 мужчины и 339 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Рубцовского района
Сельские поселения Алтайского края